Le Bàsquet Club Andorra, actuellement connu sous le nom de MoraBanc Andorra, est un club andorran de basket-ball basé à Andorre-la-Vieille. Le club évolue en LEB Oro soit la seconde division du championnat espagnol.

Historique

Bilan sportif

Palmarès

Bilan saison par saison

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 
 2008-2009 :  Joan Carles Pié
 2010-2018 :  
 2018-2022 :  
 Janvier 2022- Avril 2022 :  David Eudal
 Avril 2022- Juin 2022 :  
 2022- :

Effectif actuel (2021-2022)

Numéros retirés 

 4 :  Toni Jiménez
 6 :  Xavier Mujal
 12 :  Carles Farfán
 14 :  Chechu Bermudo

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Notes

Références 

Andorra
Andorra
Club sportif fondé en 1970
Andorre-la-Vieille